Marcha militar — forma de caminhar de soldados

Cultura 
 A Marcha — filme brasileiro de 1972 estrelado por Pelé.
 Da Marcha dos Animais — título de obra do filósofo grego Aristóteles 
 La Marche — filme francês de 2013 com título traduzido no Brasil para "A Marcha"
 The Marching Season — livro de ficção sobre espionagem do escritor estadunidense Daniel Silva com título traduzido em Portugal para "A Marcha".
 Juventude em Marcha — filme português de 2006 realizado por Pedro Costa

Manifestações sociais 
 Marcha da Família com Deus pela Liberdade — manifestação conservadora de extrema-direita no Brasil da década de 1960
 Marcha das Vadias (no Brasil) ou Marcha das Galdérias (em Portugal)
 Marcha da Vitória — manifestação de apoio ao Golpe Militar de 1964 no Brasil
 Marcha para Jesus — manifestação pública religiosa realizada em vários países, de cunho evangélico
 Outras manifestações
Marcha pela República Marcha sobre Versalhes Marcha das Margaridas Marcha dos 100 mil de Brasília em 1999Marcha Mundial das MulheresMarcha VerdeMarcha do Orgulho do PortoMarcha Nacional pela Igualdade

Esporte 
 Marcha atlética — modalidade do atletismo, com várias distâncias:
 50 km marcha 
 20 km marcha

História e política 
 Grande Marcha — retirada das tropas do Partido Comunista Chinês, Exército de Libertação Popular, para fugir à perseguição do exército do Kuomintang
 Marcha ao Mar — ou "Campanha de Savannah" foi um episódio da Guerra de Secessão dos Estados Unidos
 Marcha da Maconha — movimento pela liberação do uso da Canabis sativa
 Marcha da Morte (Holocausto) — momento do holocausto judeu durante o nazismo
 Marcha da Morte de Bataan — momento da II Guerra Mundial de execução de prisioneiros estadunidenses e filipinos pelo Japão
 Marcha de Aníbal a Roma — episódios das guerras púnicas
 Marcha de gelo — episódio da Revolução Russa
 Marcha do Sal — momento da campanha de Independência da Índia protagonizado pelo Mahatma Gandhi
 Marcha para o Oeste — campanha desenvolvimentista no Brasil da chamada Era Vargas
 Marcha sobre Roma — manifestação fascista do começo do século XX
 Marcha sobre Washington — campanha pelos direitos civis nos EUA na década de 1960
Marcha das Mulheres em Washington — campanha realizada em 2017
 Em Marcha! — em francês En marche!, associação política francesa com nome oficial Association pour le renouvellement de la vie politique

Música 
 Marcha (música) — peça de música escrita originalmente para marchar e frequentemente executada por uma banda militar
Marcha Badenweiler — marcha militar bávara criada por Georg Fürst
Marcha Eslava — composta por Tchaikovsky
 Marcha fúnebre — marcha com seu andamento baseado em uma procissão de funeral
 Marcha nupcial — peça musical executada durante cerimônias de casamento, no momento da entrada da noiva
 Marcha Radetzky — composta por Johann Strauß
 Marcha de Ituzaingó — um dos símbolos oficiais da presidência argentina
 Marcha dos Voluntários — (em chinês: 義勇軍進行曲; em pinyin: Yiyonggjun Jinxingqu) hino nacional da República Popular da China
 Marcha Real — hino nacional da Espanha
 Marchinha de Carnaval — gênero de música popular predominante no carnaval dos brasileiros dos anos 1920 aos anos 1960
 Grande Marcha de Lisboa — concurso musical religioso de Portugal

Pessoas e lugares 
 Marcha (cantora) — cantora e apresentadora de televisão neerlandesa, também conhecida como Marga Bult
 Condado da Marcha — condado medieval francês, no original La Marche

Medicina 

 Perturbações da marcha – conjunto de patologias que afetam o sistema locomotor

Outros significados 
 Marcha para o contacto —  operação bélica ofensiva
 Caixa de velocidades — parte do automóvel também conhecida como caixa de marchas
 Longa Marcha (foguete) — modalidade de foguetes da China

Desambiguação